

Аккудицький сільський округ — адміністративна одиниця, Мартуцький район, Актюбинська область
 Аккудицький сільський округ — адміністративна одиниця, Хромтауський район, Актюбинська область

Див. також 
 Аккудик